Ahmed Khalil (1991) – calciatore emiratino
 Ahmed Khalil (1994) – calciatore tunisino
 Ahmed Khalil Al-Khaldi (1972) – calciatore qatariota
 Ahmed Khalil El-Giddawi (1931-2013) – ginnasta egiziano